Cinema: Alice (pel·lícula), del 1990, dirigida per Woody Allen
 Televisió:
 Alice (sèrie), sitcom estatunidenca (1976-1985)
 Alice (minisèrie), minisèrie canadenca (2009)
 Toponímia:
 Alice (Dakota del Nord), localitat estatunidenca
 Alice (Texas), localitat estatunidenca
 Alice Springs, ciutat australiana
 Ciència: ALICE, Gran Experiment al Col·lisionador d'Ions
 Informàtica: Matra Alice, microordinador comercialitzat a França
 Música:
 Alice Cooper, banda de glam rock estatunidenca
 Alice In Chains, grup de rock alternatiu estatunidenc
 Asteroides: (291) Alice